Dream (band), Amerikaanse meidengroep
 Dream (Bublé), album van Michael Bublé uit 2002
 Dream (Earth & Fire), single van Earth & Fire uit 1981
 Dream (Hawklords), muziekalbum uit 2013
 Dream (Kitaro), album van Kitaro uit 1992
 Dream (Steve Jolliffe), album van Steve Jolliffe uit 2017
 Dream (youtuber), Amerikaans youtuber en speedrunner
 De Dream, film van Pieter Verhoeff uit 1985
 The Dream (band), Nederlandse band
 The-Dream, Amerikaanse zanger

Zie ook 
 Dreams
 Droom